Роузланд има више значења:
 Роузланд (Флорида)
 Роузланд (Калифорнија)
 Роузланд (Њу Џерзи)
 Роузланд (Индијана)
 Роузланд (Канзас)
 Роузланд (Луизијана)
 Роузланд (Небраска)